Гара́нина — фамилия, женская форма от .

 Известные носительницы 
 Гаранина, Вероника Владимировна (род. 1992) — российская гандболистка.
 Гаранина, Елена Анатольевна (род. 1956) — фигуристка из СССР.
 Гаранина, Идея Николаевна (1937—2010) — советский, российский режиссёр-мультипликатор и сценарист.
 Гаранина, Ксения Сергеевна (род. 1997) — российская футболистка.
 Гаранина, Светлана Петровна (род. 1939) — специалист по истории русской культуры.